Сезон футбольного Кубка Артигаса Уругвая 2007 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры сезона 2006/07 по суммарным показателям Апертуры и Клаусуры. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 2008, 3-й и 4-й клубы — в Южноамериканский кубок 2007.

Таблица

Матчи

Тур 1
26 мая
Белья Виста 1-1 Пеньяроль
27 мая
Насьональ 4-1 Уондерерс
Дефенсор 0-0 Данубио

Тур 2
30 мая
Белья Виста 2-3 Насьональ 
Пеньяроль 0-1 Данубио 
Уондерерс 2-1 Дефенсор

Тур 3 
2 июня
Данубио 2-1 Насьональ
3 июня
Уондерерс 5-1 Белья Виста 
Пеньяроль 0-1 Дефенсор

Тур 4
6 июня
Дефенсор 1-0 Белья Виста 
Уондерерс 2-1 Данубио 
Пеньяроль 0-1 Насьональ

Тур 5 
9 июня
Уондерерс 2-2 Пеньяроль
10 июня
Белья Виста 0-1 Данубио 
Насьональ 1-0 Дефенсор

Ссылки
 результаты турниров на RSSSF

Лигилья Уругвая